Lo strontiomelane è un minerale appartenente al gruppo della coronadite.

Etimologia  
Prende il nome dalla sua composizione chimica, lo stronzio e dal sostantivo greco μήλανος, mèlanos, cioè nero, per il colore.

Abito cristallino

Origine e giacitura

Forma in cui si presenta in natura

Note

Collegamenti esterni 

Ossidi e idrossidi (minerali)